Le tournoi de tennis de Tampa Bay est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à ClearWater du 6 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Anna Maria Fernández.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Anne Smith.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tampa Bay
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1978
Floride
Tennis aux États-Unis en 1978
Comté de Pinellas
Sport en novembre 1978